(англ. Peterborough / Peterboro) — различные города.
 Петерборо, Карл Мордаунт (1658—1755) — английский полководец.

Примечания